Ferdinand (1983-2002) fue un caballo purasangre estadounidense famoso por ganar el Kentucky Derby del año 1986 y la Breeders' Cup Classic en 1987, pero más aún por haber muerto en un matadero japonés, en algún momento del año 2002.

Campaña 

Ferdinand ganó 8 carreras, entre ellas el Kentucky Derby (2000 metros) y la Breeders' Cup Classic (también 2000 metros). Terminó 9 veces en segunda posición y 6 veces tercero en las 29 carreras que disputó. Su recaudación total fue de 3777978 dólares estadounidenses, en su momento siendo el quinto más recaudador en la historia del turf estadounidense. Fue el caballo del año de 1987 y se retiró en el año 1989.

Como padrillo 

Luego de retirarse del turf la nueva residencia de Ferdinand fue Claiborne Farm, cerca de la ciudad de Paris en Kentucky. Inicialmente sus servicios costaban 30000 dólares por yegua, pero sin embargo tuvo poco éxito como semental.

En 1994 fue vendido a una compañía japonesa en la isla de Hokkaido donde pasó seis temporadas como padrillo. En su primer año Ferdinand le hizo servicios a 77 yeguas madre y en su último allí (2000) tan solo a 10.

Muerte 

Tras fallar los negocios de los dueños de Ferdinand con un club de monta optaron por venderlo a un traficante de caballos de Monbetsu, llamado Yoshikazu Watanabe, y dejó la granja el 3 de febrero del 2001. No hubo contacto alguno con sus antiguos dueños en Estados Unidos acerca de esta transacción.

El destino final de Ferdinand fue en algún momento antes del 1 de septiembre de 2002 donde al no beneficiar a su nuevo dueño en términos económicos (en 2001 hizo 6 servicios y en 2002 hizo 2, según los registros) fue llevado al matadero.

Pedigree 

Ferdinand es hijo de Nijinsky (CAN), ganador de 11 carreras, y de Banja Luka (USA), yegua perdedora. Su abuelo materno es Double Jay (USA), ganador de 17 carreras.

Véase también 

Secretariat (caballo)
Man o' War (caballo)

Referencias 

Caballos de Estados Unidos
Caballos de carrera
Hípica en Estados Unidos
Caballos_célebres
Animales famosos